Basilio steht für:

 Basilio, Protagonist in Vetter Basilio, Roman von José Maria Eça de Queiroz 

Orte:
 Basilio (Santa Cruz), Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien

 Villa Basilio Nievas, Hauptstadt des Departamento Zonda, Argentinien

Basilio ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Basilio (1927–2012), US-amerikanischer Boxer
 Enriqueta Basilio (1948–2019), mexikanische Leichtathletin und Politikerin 
 Sean Basilio (* 1971), italo-kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Basilia
 Basilius